Ziasso peut désigner :
Ziasso, la commune du Burkina Faso
Ziasso, la commune de Côte d'Ivoire

Homonymie de localités